Мельгунова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Мельгунова, Агафья Семёновна (в монашестве Александра; ум. 1789) — основательница Дивеевской монашеской общины.
 Мельгунова, Екатерина Алексеевна (в браке княгиня Волконская; 1770—1853) — единственная дочь екатеринского сановника А.  П. Мельгунова, жена князя Д. П. Волконского, статс-дама. См. также 
 Мельгуново